Isetta steht für folgende Pkw-Modelle:
 BMW Isetta
 Iso Isetta

Isetta ist Teil folgender Firmierungen:
 Isetta of Great Britain, ehemaliger britischer Automobilhersteller